Di seguito una lista di asteroidi dal numero 337001 al 338000 con data di scoperta e scopritore.

337001-337100 

|-
|337001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337002 Robertbodzon ||  ||  || Spacewatch
|-
|337003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|337004 - || 6507 P-L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|337005 - || 2096 T-2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|337006 - || 1062 T-3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|337007 - || 2145 T-3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|337008 - || 2348 T-3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|337009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337010 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|337011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337013 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|337014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337044 Bobdylan ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|337045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337046 - ||  ||  || Urata, T.
|-
|337047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337049 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|337050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337055 - ||  ||  || Nakamura, A.
|-
|337056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337061 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|337062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337063 - ||  ||  || ODAS
|-
|337064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337066 - ||  ||  || NEAT
|-
|337067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337086 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337087 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337090 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|337091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337093 - ||  ||  || CSS
|-
|337094 - ||  ||  || ODAS
|-
|337095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337098 - ||  ||  || ODAS
|-
|337099 - ||  ||  || ODAS
|-
|337100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

337101-337200 

|-
|337101 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337102 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337118 - ||  ||  || CSS
|-
|337119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337120 - ||  ||  || Juels, C. W.
|-
|337121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337122 - ||  ||  || CSS
|-
|337123 - ||  ||  || CSS
|-
|337124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337141 - ||  ||  || CSS
|-
|337142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337143 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337144 - ||  ||  || CSS
|-
|337145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337149 - ||  ||  || CSS
|-
|337150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337153 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337156 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337157 - ||  ||  || CSS
|-
|337158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337163 - ||  ||  || CSS
|-
|337164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337165 - ||  ||  || CSS
|-
|337166 Ivanartioukhov ||  ||  || Elst, E. W., Ipatov, S.
|-
|337167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337169 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|337170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337186 - ||  ||  || CSS
|-
|337187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337193 - ||  ||  || CSS
|-
|337194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337200 - ||  ||  || LINEAR
|}

337201-337300 

|-
|337201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337206 - ||  ||  || CSS
|-
|337207 - ||  ||  || CSS
|-
|337208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337220 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|337221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337233 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337236 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337237 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337245 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|337246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337248 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337250 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337252 - ||  ||  || NEAT
|-
|337253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337289 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|337290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337292 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|337293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337296 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|337297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337298 - ||  ||  || Starkenburg
|-
|337299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

337301-337400 

|-
|337301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337309 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|337310 - ||  ||  || NEAT
|-
|337311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337319 - ||  ||  || Roe, J. M.
|-
|337320 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|337321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337325 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|337326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337333 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337334 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337336 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337337 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337339 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|337340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337343 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337344 - ||  ||  || SKADS
|-
|337345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337346 - ||  ||  || NEAT
|-
|337347 - ||  ||  || NEAT
|-
|337348 - ||  ||  || NEAT
|-
|337349 - ||  ||  || NEAT
|-
|337350 - ||  ||  || NEAT
|-
|337351 - ||  ||  || NEAT
|-
|337352 - ||  ||  || NEAT
|-
|337353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337355 - ||  ||  || NEAT
|-
|337356 - ||  ||  || NEAT
|-
|337357 - ||  ||  || NEAT
|-
|337358 - ||  ||  || NEAT
|-
|337359 - ||  ||  || NEAT
|-
|337360 - ||  ||  || NEAT
|-
|337361 - ||  ||  || NEAT
|-
|337362 - ||  ||  || NEAT
|-
|337363 - ||  ||  || NEAT
|-
|337364 - ||  ||  || NEAT
|-
|337365 - ||  ||  || NEAT
|-
|337366 - ||  ||  || NEAT
|-
|337367 - ||  ||  || NEAT
|-
|337368 - ||  ||  || NEAT
|-
|337369 - ||  ||  || NEAT
|-
|337370 - ||  ||  || NEAT
|-
|337371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337380 Lenormand ||  ||  || Ory, M.
|-
|337381 - ||  ||  || NEAT
|-
|337382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337383 - ||  ||  || NEAT
|-
|337384 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|337385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337391 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337392 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337393 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337394 - ||  ||  || NEAT
|-
|337395 - ||  ||  || NEAT
|-
|337396 - ||  ||  || NEAT
|-
|337397 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|337398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

337401-337500 

|-
|337401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337403 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337404 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337405 - ||  ||  || NEAT
|-
|337406 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337411 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337416 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337417 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|337418 - ||  ||  || NEAT
|-
|337419 - ||  ||  || NEAT
|-
|337420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337421 - ||  ||  || NEAT
|-
|337422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337426 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337429 - ||  ||  || Boattini, A., Tesi, L.
|-
|337430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337439 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337449 - ||  ||  || NEAT
|-
|337450 - ||  ||  || NEAT
|-
|337451 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337452 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337453 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337455 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337461 - ||  ||  || NEAT
|-
|337462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337500 - ||  ||  || LINEAR
|}

337501-337600 

|-
|337501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337557 - ||  ||  || NEAT
|-
|337558 - ||  ||  || NEAT
|-
|337559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337560 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337561 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337565 - ||  ||  || NEAT
|-
|337566 - ||  ||  || NEAT
|-
|337567 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337573 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337574 - ||  ||  || NEAT
|-
|337575 - ||  ||  || NEAT
|-
|337576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337580 - ||  ||  || NEAT
|-
|337581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337582 - ||  ||  || NEAT
|-
|337583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337586 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337589 - ||  ||  || NEAT
|-
|337590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337591 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337595 - ||  ||  || NEAT
|-
|337596 - ||  ||  || NEAT
|-
|337597 - ||  ||  || WISE
|-
|337598 - ||  ||  || NEAT
|-
|337599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337600 - ||  ||  || NEAT
|}

337601-337700 

|-
|337601 - ||  ||  || NEAT
|-
|337602 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337603 - ||  ||  || NEAT
|-
|337604 - ||  ||  || NEAT
|-
|337605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337608 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|337609 - ||  ||  || NEAT
|-
|337610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337613 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|337614 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|337615 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337645 - ||  ||  || NEAT
|-
|337646 - ||  ||  || NEAT
|-
|337647 - ||  ||  || NEAT
|-
|337648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337650 - ||  ||  || NEAT
|-
|337651 - ||  ||  || NEAT
|-
|337652 - ||  ||  || NEAT
|-
|337653 - ||  ||  || NEAT
|-
|337654 - ||  ||  || NEAT
|-
|337655 - ||  ||  || NEAT
|-
|337656 - ||  ||  || NEAT
|-
|337657 - ||  ||  || NEAT
|-
|337658 - ||  ||  || NEAT
|-
|337659 - ||  ||  || NEAT
|-
|337660 - ||  ||  || NEAT
|-
|337661 - ||  ||  || NEAT
|-
|337662 - ||  ||  || NEAT
|-
|337663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337680 - ||  ||  || Ondrejov
|-
|337681 - ||  ||  || NEAT
|-
|337682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337683 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337687 - ||  ||  || NEAT
|-
|337688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337690 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337691 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337692 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337693 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337694 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337695 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337696 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337697 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337698 - ||  ||  || NEAT
|-
|337699 - ||  ||  || NEAT
|-
|337700 Korpás ||  ||  || NEAT
|}

337701-337800 

|-
|337701 - ||  ||  || NEAT
|-
|337702 - ||  ||  || NEAT
|-
|337703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337704 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|337705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337709 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337736 - ||  ||  || NEAT
|-
|337737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337758 - ||  ||  || NEAT
|-
|337759 - ||  ||  || NEAT
|-
|337760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337773 - ||  ||  || NEAT
|-
|337774 - ||  ||  || NEAT
|-
|337775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337776 - ||  ||  || NEAT
|-
|337777 - ||  ||  || NEAT
|-
|337778 - ||  ||  || NEAT
|-
|337779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337780 - ||  ||  || NEAT
|-
|337781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337786 - ||  ||  || NEAT
|-
|337787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337788 - ||  ||  || NEAT
|-
|337789 - ||  ||  || NEAT
|-
|337790 - ||  ||  || NEAT
|-
|337791 - ||  ||  || NEAT
|-
|337792 - ||  ||  || NEAT
|-
|337793 - ||  ||  || NEAT
|-
|337794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337795 - ||  ||  || NEAT
|-
|337796 - ||  ||  || NEAT
|-
|337797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

337801-337900 

|-
|337801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337808 - ||  ||  || NEAT
|-
|337809 - ||  ||  || NEAT
|-
|337810 - ||  ||  || NEAT
|-
|337811 - ||  ||  || NEAT
|-
|337812 - ||  ||  || NEAT
|-
|337813 - ||  ||  || NEAT
|-
|337814 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|337815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337837 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|337838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337842 - ||  ||  || NEAT
|-
|337843 - ||  ||  || NEAT
|-
|337844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337856 - ||  ||  || NEAT
|-
|337857 - ||  ||  || NEAT
|-
|337858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337859 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337860 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337861 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337862 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337863 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|337864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337866 - ||  ||  || NEAT
|-
|337867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337885 - ||  ||  || NEAT
|-
|337886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337888 - ||  ||  || NEAT
|-
|337889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337892 - ||  ||  || LONEOS
|-
|337893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337900 - ||  ||  || LINEAR
|}

337901-338000 

|-
|337901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337928 - ||  ||  || NEAT
|-
|337929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337930 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|337931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337949 - ||  ||  || NEAT
|-
|337950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337963 - ||  ||  || CINEOS
|-
|337964 - ||  ||  || NEAT
|-
|337965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337966 - ||  ||  || NEAT
|-
|337967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337968 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337979 - ||  ||  || NEAT
|-
|337980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337990 - ||  ||  || NEAT
|-
|337991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|337992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|337995 - ||  ||  || NEAT
|-
|337996 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|337997 - ||  ||  || NEAT
|-
|337998 - ||  ||  || NEAT
|-
|337999 - ||  ||  || NEAT
|-
|338000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0337001